Éparchie est un mot d'origine grecque ayant plusieurs sens :

La dignité d’éparque 
 soit du gouverneur d'une province dans le Bas-Empire romain (entre 395 et 1453).
 soit d'un éparque de l'Église.

Une entité territoriale 
 une circonscription territoriale, civile et ecclésiastique dans l’ancien empire byzantin.
 une ancienne subdivision des nomes de la Grèce.

Un diocèse 
L'éparchie est un terme utilisé dans certaines Églises orientales, catholique ou orthodoxe, pour désigner un diocèse, c'est-à-dire une entité à la fois ecclésiale et territoriale.

Notes et références

Voir aussi 
 Archéparchie
 Exarchat